Die K League 2 2022 (aus Sponsorengründen auch KEB Bank K League 2 2022 genannt) ist die fünfte Spielzeit unter diesen Namen und die insgesamt neunte Spielzeit der zweithöchsten südkoreanischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 2013 und die letzte saison ohne abstieg. Die Saison begann am 19. Februar und endet voraussichtlich Anfang Dezember. Vorjahresmeister ist Gimcheon Sangmu FC.

Veränderung zur Vorsaison 
 Gimpo FC trat der K League bei.
 Änderung des Play-Off-Modus.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Spielstätten

Reguläre Saison

Tabellenverlauf

Play-Off-Spiele

Modus 
Zuerst wird der Play-Off-Gewinner ermittelt. Dazu empfängt im Halbfinale der Play-Off-Spiele der 4. Platzierte der K League 2 2022 den 5. Platzierten derselben Liga. Der Gewinner spielt im Play-Off-Finale gegen den 3. Platzierten derselben Liga. Der Gewinner des Finalspieles tritt in der Relegation gegen den 11. Platzierten der K League 1 2022 um die nächste K League 1 2023-Spielzeit an.

Play-Off-Spiele

Halbfinale

Finale 

Anmerkung: Der FC Anyang gewann das Spiel aufgrund seines Heimrechtes.

Relegation zur K League 1 2023 
Der 10. und 11. der K League 1 spielen in der Relegation zur K League 1 2023 gegen den Zweitplatzierten und dem Sieger der Play-Off-Spiele der K League 2 2022. Die Spiele finden zwischen dem 26. & 29. Oktober statt.

|}

Hinspiel

Rückspiel

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl von Vorlagen sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Trainerwechsel

Sponsoren

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 K League 2 2022 auf Liveticker.com

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022